Щётконоги () — род жуков из трибы земляных блошек семейства листоедов.

Распространение 
Встречаются всесветно, в том числе: Палеарктика (83 вида), Неарктика (59), Неотропика (80), Афротропика (100), Ориентальная область и Австралия.

Описание 
Мелкие жуки-листоеды, обычно меньше чем 3 мм длиной. Тело с металлическим блеском, имеют прыгательные задние ноги с утолщёнными бёдрами. Средние и задние голени с выемкой на наружной стороне перед вершиной. Лобные бугорки не развиты. Переднеспинка без базальной бороздки. Жуки питаются листьями, а личинки корнями и стеблями камыша, осоки, сыти, ситника и болотницы, растениями семейств Chenopodiaceae, Polygonaceae, Cyperaceae, Gramineae, Juncaceae.

Классификация 
Около 400 видов. Известен один ископаемый вид () из антропогена России. Некоторые виды рода:

 Chaetocnema aerosa
 Chaetocnema afghana
 Chaetocnema alticola
 Chaetocnema altisocia
 Chaetocnema angustifrons
 Chaetocnema angustula
 Chaetocnema appendiculata
 Chaetocnema arenacea
 Chaetocnema arida
 Chaetocnema aridula
 Chaetocnema arisi
 Chaetocnema assamensis
 Chaetocnema babai
 Chaetocnema balanomorpha
 Chaetocnema baoshanica
 Chaetocnema batophiloides
 Chaetocnema bella
 Chaetocnema belli
 Chaetocnema bicolorata
 Chaetocnema bilunulata
 Chaetocnema birmanica
 Chaetocnema bretinghami
 Chaetocnema breviuscula
 Chaetocnema castillana
 Chaetocnema cheni
 Chaetocnema chlorophana
 Chaetocnema cognata
 Chaetocnema compressa
 Chaetocnema concinna
 Chaetocnema concinnicollis
 Chaetocnema concinnipennis
 Chaetocnema conducta
 Chaetocnema confinis
 Chaetocnema confusa
 Chaetocnema constricta
 Chaetocnema costulata
 Chaetocnema coyei
 Chaetocnema cupreata
 Chaetocnema cylindrica
 Chaetocnema dapitanica
 Chaetocnema delarouzeei
 Chaetocnema depressa
 Chaetocnema duvivieri
 Chaetocnema excavata
 Chaetocnema fallaciosa
 Chaetocnema fortecostata
 Chaetocnema fusiformis
 Chaetocnema furthi
 Chaetocnema ganganensis
 Chaetocnema glabra
 Chaetocnema gottwaldi
 Chaetocnema gracilis
 Chaetocnema granulicollis
 Chaetocnema granulosa
 Chaetocnema greenica
 Chaetocnema hainanensis
 Chaetocnema harita
 Chaetocnema heptapotamica
 Chaetocnema himalayana
 Chaetocnema hongkongensis
 Chaetocnema hortensis
 Chaetocnema imitatrix
 Chaetocnema ingenua
 Chaetocnema jelineki
 Chaetocnema jinxiuensis
 Chaetocnema kabakovi
 Chaetocnema kanmiyai
 Chaetocnema kerimii
 Chaetocnema kimotoi
 Chaetocnema kingpinensis
 Chaetocnema klapperichi
 Chaetocnema koreana
 Chaetocnema kumaonensis
 Chaetocnema kwangsiensis
 Chaetocnema laotica
 Chaetocnema latapronota
 Chaetocnema latipennis
 Chaetocnema leonhardi
 Chaetocnema ljuba
 Chaetocnema ljudmilae
 Chaetocnema longipunctata
 Chaetocnema major
 Chaetocnema malaisei
 Chaetocnema malayana
 Chaetocnema mandschurica
 Chaetocnema mannerheimii
 Chaetocnema medvedevi
 Chaetocnema melonae
 Chaetocnema midimpunctata
 Chaetocnema modesta
 Chaetocnema modiglianii
 Chaetocnema montenegrina
 Chaetocnema montivaga
 Chaetocnema ndesei
 Chaetocnema nebulosa
 Chaetocnema nepalensis
 Chaetocnema nigrica
 Chaetocnema nigrilata
 Chaetocnema nkolentangana
 Chaetocnema nocticolor 
 Chaetocnema obesa
 Chaetocnema oblonga
 Chaetocnema ogloblini
 Chaetocnema orientalis
 Chaetocnema paganettii
 Chaetocnema parafusiformis
 Chaetocnema paragreenica
 Chaetocnema paraumesaoi
 Chaetocnema philippina
 Chaetocnema picipes
 Chaetocnema polita
 Chaetocnema procerula
 Chaetocnema psylloides
 Chaetocnema pulla
 Chaetocnema puncticollis
 Chaetocnema punctifrons
 Chaetocnema purerulea
 Chaetocnema pusaensis
 Chaetocnema rahlensis
 Chaetocnema reteimpunctata
 Chaetocnema sabahensis
 Chaetocnema sahlbergii
 Chaetocnema scheffleri
 Chaetocnema schlaeflii
 Chaetocnema semicoerulea
 Chaetocnema shabalini
 Chaetocnema shanensis
 Chaetocnema shanxiensis
 Chaetocnema simplicifrons
 Chaetocnema singala
 Chaetocnema sinuata
 Chaetocnema sonkulica
 Chaetocnema splendens
 Chaetocnema sticta
 Chaetocnema subbasalis
 Chaetocnema subcoerulea
 Chaetocnema subcostata
 Chaetocnema subqudrata
 Chaetocnema sulcicollis
 Chaetocnema sumatrana
 Chaetocnema tarsalis
 Chaetocnema tibialis
 Chaetocnema tonkinensis
 Chaetocnema transbaicalica
 Chaetocnema trapezoida
 Chaetocnema tristis
 Chaetocnema turhala
 Chaetocnema ussuriensis
 Chaetocnema vanschuytbroecki
 Chaetocnema warchalowskii
 Chaetocnema westwoodi
 Chaetocnema wollastoni
 Chaetocnema yaosanica
 Chaetocnema yiei
 Chaetocnema yonyonae
 Chaetocnema yunnanica
 Chaetocnema zangana

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Щётконоги
Роды жесткокрылых